Константин Калинин (12 августа 1885 — ?) — военный, спортсмен времён Российской империи украинского происхождения. Участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.

В составе спортивной делегации Российской империи участвовал в Олимпийских играх 1912 под номером 5297. Соревновался в турнирах с произвольной винтовки с 3 позиций (68-е место) и военной винтовки с 3 позиций (79-е место) и с вольной позиции (39-е место). Также принимал участие в командных соревнованиях по произвольной винтовке, занял седьмое место.

Ссылки 
  Konstantin Kalinin 
  Great Olympians Biographies — K

Стрелки России (по 1917)
Стрелки на летних Олимпийских играх 1912 года